Gerrit de Graeff (1711-1752)
Gerrit de Graeff (1741-1811), zoon van de voorgenoemde
Gerrit de Graeff (III) van Zuid-Polsbroek (1766-1814), zoon van de voorgenoemde
Gerrit de Graeff (IV) van Zuid-Polsbroek (1797-1870), zoon van de voorgenoemde